Вора () — река в Германии. Протекает по гессенским районам Вальдек-Франкенберг и Марбург-Биденкопф. Площадь бассейна реки составляет 285,88 км², общая длина — 34,2 км.

Берёт начало на склонах массива . Впадает в Ом с правой стороны и является его крупнейшим притоком. Важнейшими левыми и правыми притоками Воры являются:

Примечания 

Бассейн Лана
Реки Гессена